Akutan – cittadina dell'Alaska
 Isola di Akutan – isola dell'arcipelago delle isole Aleutine
 Vulcano Akutan – vulcano dell'Alaska